Wapi Pathum (în ) este un district (Amphoe) din provincia Maha Sarakham, Thailanda, cu o populație de 114.020 de locuitori și o suprafață de 605,77 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 240 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Maha Sarakham